Zygmunt Karasiński (1898-1973) – polski skrzypek, pianista, saksofonista oraz kompozytor i dyrygent
 Zygmunt Karasiński (1892-1972) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari